Außenamt steht für:
 Auswärtiges Amt, Deutschland
 Department of International Relations and Cooperation, Südafrika (DIRCO, Amt für Auswärtige Angelegenheiten)

Siehe auch:
 Außenministerium